Formica - um gênero de formigas da família Formicidae;
Formica - uma inflamação aguda dos gânglios sensitivos dos nervos cranianos e da espinha dorsal;
Fórmica - o nome comercial de uma empresa que fabrica laminados melamínicos

Pessoas
Mauro Formica

Desambiguação